Samichlaus ist:

 die schweizerische Bezeichnung für den heiligen Nikolaus, siehe Samichlaus (Brauchtum)
 eine Biermarke, siehe Samichlaus Bier.